Рем, или РЕМ, има више значења:

 Рем (Мађарска), село у Мађарској
 Рем (митолошки лик), митолошки лик из римске митологије

или:

 РЕМ фаза, фаза сна

или:

 R.E.M., музичка група
 рем (јединица)
 Ромул и Рем

или:

 Регулаторно тело за електронске медије (скраћено РЕМ)